Changwon se poate referi la:

 Changwon, oraș din Coreea de Sud